Пивоваров Артем Володимирович — український виконавець, автор пісень, саунд-продюсер.
 Пивоваров Валентин Миколайович (* 1946) — український кінорежисер.
 Пивоваров Валентин Михайлович (* 1948) — бас, народний артист УРСР.
 Пивоваров Валерій Костянтинович (* 1934) — український дипломат.
 Пивоваров В'ячеслав В'ячеславович — український радянський діяч, генеральний директор Харківського виробничого об'єднання «Завод імені Малишева». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Пивоваров Григорій Леонтійович (1908—1942) — радянський скульптор.
 Пивоваров Євген Павлович (* 1978) — доктор технічних наук, професор. Народний депутат України 9-го скликання.
 Пивоваров Єгор Юрійович (*1983) — український дипломат.
 Пивоваров Олександр Сергійович (1988—2014) — солдат ЗСУ, захисник Донецького аеропорту під час війни на сході України.
 Пивоваров Олександр Олександрович (* 1985) — український футболіст.
 Пивоваров Юрій Анатолійович (* 1962) — український дипломат. Посол України в Сенегалі.
 Пивоваров Юрій Сергійович — російський історик і політолог, доктор політичних наук, академік РАН (2006).

 Пивоварова Олександра Ігорівна (Саша Пивоварова) — російська супермодель.
російські прізвища